

Llocs 
 Yoshino (Nara), poble de la prefectura de Nara.
 Yoshino (Osaka), barri del districte de Fukushima, a Osaka.
 Districte de Yoshino (prefectura de Nara)
 Parc nacional de Yoshino-Kumano, parc natural del Japó.
 Santuari de Yoshino Mikumari
 Mont Yoshino
 Província de Yoshino
 Riu Yoshino
 Santuari de Yoshino